На большом трамплине австриец Томас Моргенштерн выиграл у своего соотечественника Андреас Кофлера лишь 0,1 балла в борьбе за золото.

Россиянин Дмитрий Васильев лидировал после первого прыжка финала на нормальном трамплине, но во втором показал лишь 13-й результат и занял итоговое 10-е место. Делившие после первого прыжка второе место Томас Моргенштерн и Янне Ахонен также не смогли попасть даже в пятёрку лучших. 

Сборная команда России заняла в командных прыжках 8-е место.

Медалисты

Результаты

Нормальный трамплин, К-95, личное первенство 
Квалификационный раунд в прыжках с трамплина прошёл 11 февраля. В соревнованиях приняли участие 69 спортсменов, которые выполнили по одной попытке. Прыгуны, занимающие первые 15 мест в общем зачёте Кубка мира, получили статус преквалифицированных и гарантировали себе попадание в финал, куда по итогам квалификационного раунда вышло ещё 35 спортсменов.

Финальный раунд в прыжках с трамплина прошёл 12 февраля. В соревнованиях приняли участие 50 лучших спортсменов по итогам квалификации. В финале 20 прыгунов выполнили одну попытку, а 30 лучших прыгунов по итогам первой попытки совершили вторую попытку. Призёры Олимпийских игр определились по сумме результатов за две попытки.

Большой трамплин, К-125, личное первенство 
Квалификационный раунд в прыжках с трамплина прошёл 17 февраля. В соревнованиях приняли участие 69 спортсменов, которые выполнили по одной попытке. Прыгуны, занимающие первые 15 мест в общем зачёте Кубка мира, получили статус преквалифицированных и гарантировали себе попадание в финал, куда по итогам квалификационного раунда вышло ещё 35 спортсменов.

Финальный раунд в прыжках с трамплина прошёл 18 февраля. В соревнованиях приняли участие 50 лучших спортсменов по итогам квалификации. В финале 20 прыгунов выполнили одну попытку, а 30 лучших прыгунов по итогам первой попытки совершили вторую попытку. Призёры Олимпийских игр определились по сумме результатов за две попытки.

Большой трамплин, К-125, командное первенство 
Командные соревнования по прыжкам с большого трамплина прошли 20 февраля. В соревнованиях приняли участие 16 команд. Представители 8-ми команд совершили по одной попытке, а представители лучших 8-ми команд по итогам первой попытки совершили вторую попытку. Призёры Олимпийских игр определились по сумме результатов за две попытки.

Соревнования на зимних Олимпийских играх 2006
Прыжки с трамплина в Италии